Penido ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Penido (* 1960), brasilianischer Segler
 Geraldo María de Morais Penido (1918–2002), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Aparecida
 Miguel Colmeiro y Penido (1816–1901), spanischer Botaniker